Miejscowości w USA:
 Hickory Ridge – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Cross
Gminy w USA:
 Hickory Ridge (ang. Hickory Ridge Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Cross
 Hickory Ridge (ang. Hickory Ridge Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Phillips